Fons kan syfta på:
 Fons, Ardèche
 Fons, Gard
 Fons, Lot